Le château de Kameyama peut désigner :
 le château de Kameyama, un château japonais dans la préfecture de Mie ;
 le château de Kameyama, un château japonais dans la préfecture de Kyoto ;